Gare de Veszprém (ancient)
Gare de Veszprém (Jutas), actuelle gare de Veszprém

Homonymie de toponyme